Санкт-Леонхард-им-Пицталь () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст.  . Официальный код  —  70217.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Руперт Хосп по результатам выборов 2004 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля